Ascaric, Anscharic ou Anschéric est un anthroponyme d'origine germanique notamment porté par :

ordre chronologique
 Ascaric (mort en 306/307), roitelet franc ;
 Ascaric (fl. 653-672), évêque de Palencia ;
 Ascaric (mort vers 810), évêque de Braga ;
 Ascaric (fl. 885-887), évêque de Paris.